Koksilah può riferirsi a: 

Canada 
Koksilah – una comunità appena a Sud-Est della città di Duncan, nella Columbia Britannica
Koksilah River – fiume da cui prende il nome la comunità 
Koksilah River Provincial Park – un'area protetta 
 Koksilah River Falls – cascata sul Koksilah River
Koksilah Ridge – una montagna nell'area